«Psycho» — песня британской певицы-песенницы Мэйси Питерс, выпущенная 1 июля 2021 года на Gingerbread Man Records в качестве второго сингла с её дебютного студийного альбома You Signed Up for This.

Отзывы 
Песня получила похвалу за «более умный» и легкомысленный подход к термину «псих»; это резко контрастирует с песней Эйвы Макс 2018 года «Sweet but Psycho», которая вызвала критику со стороны нескольких защитников психического здоровья за стигматизацию психических заболеваний.

Участники записи 
Сведения взяты из Tidal
 Мэйси Питерс — вокал, автор песни
 Стив Мак — написание песен, продюсирование, клавишные
 Эд Ширан — написание песен, дополнительный бэк-вокал
 Крис Лоус — звукорежиссёр, ударные
 Тим Лоус — электрогитара
 Дэн Парси — звукорежиссура
 Стюарт Хокс — мастеринг
 Марк «Спайк» Стент — микширование
 Мэтт Волах — помощь в микшировании

Чарты

История релиза

Примечания 

Песни 2021 года
Песни, написанные Эдом Шираном
Песни, написанные Мэйси Питерс